Jonathan Harty, född 7 april 1988 i Lahr, är en tyskfödd kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Brûleurs de loups de Grenoble i Ligue Magnus.

Spelarkarriär 
Efter en fyraårig juniorkarriär med Everett Silvertips i Western Hockey League (WHL) spelade Harty collegehockey med University of New Brunswick i den kanadensiska collegeligan Canadian Interuniversity Sport (CIS). Efter slutförandet av sina studier inledde Harty sin professionella karriär i slutet av säsongen 2011-12 i ECHL med Kalamazoo Wings. 

Med begränsat intresse i Nordamerika tecknade Harty sitt första hela proffskontrakt i Frankrike med Ducs d'Angers i Ligue Magnus den 12 juni 2012. I Angers återförenades han med Jon Vardy, Hartys assisterande tränare i Silvertips, och spelade 18 matcher med ligaledarna vilket resulterade i två mål och 11 poäng säsongen 2012-13. Den 1 juni 2013 lämnade Harty den franska ligan som free agent och tecknade ett ettårskontrakt med Mora IK i Hockeyallsvenskan.

Den 23 juni 2014 skrev Harty ett ettårskontrakt med IF Björklöven och följde då med Moratränaren och sportchefen Patric Wener till klubben. Efter en skadedrabbad säsong i Björklöven återvände Harty till Frankrike och skrev den 15 juni 2015 på för Grenoble-klubben Brûleurs de loups de Grenoble.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Baden-Württemberg
Födda 1988
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Everett Silvertips
Spelare i Mora IK
Spelare i IF Björklöven
Levande personer
Män
Spelare i Kalamazoo Wings (2009–)